Gizałki (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pleszewski
 Gizałki (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente